Санти́на Мари́сса Риби́зи (; 17 декабря 1974, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Сантина Марисса Рибизи родилась 17 декабря 1974 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье музыканта Эля Рибизи и его жены-менеджера Гэй Рибизи (в девичестве Лэндрам). У Мариссы есть брат-близнец — актёр Джованни Рибизи.

В 1988—2006 годы Марисса снялась в 33-х фильмах и телесериалах. В 1998 и 2001 годах Рибизи выступила в качестве сценариста двух фильмов. В октябре 2007 года она запустила модную линию под названием «Whitley Kros» совместно с Софией Бэнкс.

С 3 апреля 2004 года Марисса замужем за музыкантом Беком. У супругов есть двое детей — сын Козимо Генри Рибизи (род. в августе 2004) и дочь Тьюсдей Рибизи (род. в мае 2007). 15 февраля 2019 года Бек подал на развод с Рибизи после почти 15-ти лет брака.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США